Immortal () — альбом ремиксов Майкла Джексона и группы The Jackson 5, в которой он пел до своей сольной карьеры. Вышел в ноябре 2011 года на лейбле Epic Records.

Компиляция из треков альбома была использована в виде саундтрека шоу-тура цирка «Cirque du Soleil» — «Michael Jackson: The Immortal World Tour», стартовавшего в октябре 2011 года в Монреале.

В диск Immortal включены ранее не изданные студийные записи. Подарочное издание альбома состоит из двух дисков, фотоальбома и футболки с принтом обложки диска.

Обозреватель сайта About.com Билл Лэмб высказал по этому поводу такое мнение: «Все четыре песни „Can You Feel It“, „Don’t Stop ’Til You Get Enough“, „Billie Jean“ и „Black or White“, включенные в мегамикс, кажутся удивительно актуальными и современными».

Список композиций 
Стандартное издание содержит следующие композиции:

Подарочное издание состоит из следующих композиций:
Диск 1

Диск 2

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 Immortal (Deluxe Edition) на discogs.com
 Immortal на michaeljackson.com

Альбомы Майкла Джексона
Саундтреки Epic Records
Альбомы ремиксов Epic Records
Сборники Epic Records
Альбомы современного ритм-н-блюза
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном
Саундтреки, опубликованные посмертно
Альбомы ремиксов, опубликованные посмертно